Vogd ist der Familienname folgender Personen:

 Gertrud Vogd-Giebeler (geb. 1927), deutsche Bildhauerin
 Werner Vogd (geb. 1963), deutscher Soziologe, Biologe und Anthropologe

Siehe auch:

 Vogdt
 Vogt
 Vogt (Begriffsklärung)